Ergene ist:
 Ergene (Fluss), ein Fluss in Ostthrakien
 Ergene (Tekirdağ), ein Landkreis der türkischen Provinz Tekirdağ

Ergene ist der Nachname von:
Yasemin Ergene (* 1985), türkische Schauspielerin